Turniej zapasów w ramach II światowych wojskowych igrzysk sportowych - Zagrzeb 1999. Zawody były równocześnie traktowane jako XVIII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach.

Klasyfikacja medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 Dane na stronie Foeldeak.com

1999 w zapasach
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
Zapasy w Chorwacji
Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych